Джон де Уиллоуби (; 6 января 1303/04 — 13 июня 1349) — английский аристократ, 2-й барон Уиллоуби де Эрзби с 1317 года. Участник Столетней войны.

Биография 
Джон де Уиллоуби был сыном Роберта де Уиллоуби, 1-го барона Уиллоуби де Эрзби, и Маргарет Дейнкур. После смерти отца в 1317 году он унаследовал земли в Линкольншире и баронский титул. В 1327 году лорд Джон стал рыцарем-баннеретом, в 1346 году он сражался при Креси. Уиллоуби умер в 1349 году.

У Джона от брака с Джоан Рослин (дочерью Петера Рослина) было по крайней мере трое детей: сыновья Джон, ставший 3-м бароном Уиллоуби де Эрзби, и Роберт, и дочь Джоан — жена Уильяма Эстли, 4-го барона Эстли.

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Родившиеся в 1300-е годы
2
Бароны Англии XIV века
Участники битвы при Креси
Рыцари-баннереты Англии
Джон